AWB tesztlap, kérlek ne szerkeszd!

|}

A Châteaubriant–Rennes-vasútvonal egy normál nyomtávolságú, nem villamosított egyvágányú vasútvonal volt Franciaországban Châteaubriant és Rennes között. A vonal hossza 94 km.

További információk

Irodalom

Források

Franciaország vasútvonalai